30-й Каннский кинофестиваль 1977 года, проходивший с 13 по 28 мая в Каннах, Франция.

Во время фестиваля в одном из офисов была найдена небольшая бомба. Сапёры взорвали её на пляже.

Жюри 
 Роберто Росселлини, режиссёр (Италия) — председатель жюри
 N’Sougan Agblemagnon, писатель (Того)
 Анатоль Доман, продюсер (Франция)
 Жак Деми, режиссёр (Франция)
 Карлос Фуэнтес, писатель (Мексика)
 , писательница (Франция) 
 Полин Кейл, журналистка и кинокритик (США)
 Марта Келлер, актриса (Швейцария)
 Юрий Озеров, режиссёр (СССР)

Фильмы в конкурсной программе 
 Три женщины
 Бабах!
 Блэк Джой
 На пути к славе
 Будапештские сказки
 Автомойка
 Американский друг
 Дуэлянты
 Элиза, жизнь моя
 Групповой портрет с дамой
 Ифигения
 Ж. А. Мартен, фотограф
 Позвоночник
 Торжественное причастие
 Кружевница
 Грузовик
 Охотники
 Отец-хозяин
 Подранки
 Мелкий-мелкий буржуа
 Сиреневое такси
 Необычный день

Короткометражные фильмы 
 Arte tairona
 Ди Кавальканти
 Envisage
 Küzdök
 Mao par lui-même
 Rumble
 Stille Post
 Старая страна, где умер Рембо

Награды 
 Золотая пальмовая ветвь: Отец-хозяин, режиссёр Паоло Тавиани и Витторио Тавиани
 Приз за лучшую мужскую роль: Фернандо Рей — Элиза, жизнь моя
 Приз за лучшую женскую роль:
 Шелли Дювалл — 3 женщины
 Моник Меркюр — Ж. А. Мартен, фотограф
 Лучшая музыка: Норман Уитфилд — Автомойка
 Технический гран-при: Автомойка, режиссёр Майкл Шульц
 Лучший дебют: Дуэлянты, режиссёр Ридли Скотт (Единогласно)
 Золотая пальмовая ветвь за короткометражный фильм: Борьба, режиссёр Марцель Янкович
 Приз жюри за короткометражный фильм: Ди Кавальканти, режиссёр Глаубер Роша
 Приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ):
 Приз ФИПРЕССИ в параллельных секциях: Девять месяцев, режиссёр Марта Месарош
 Приз ФИПРЕССИ (конкурсная программа): Отец-хозяин, режиссёр Паоло Тавиани и Витторио Тавиани
 Приз экуменического (христианского) жюри:
 Ж. А. Мартен, фотограф
 Кружевница

Примечания

Ссылки 
 30-й Канский кинофестиваль
 Каннский кинофестиваль 1977 года в Базе IMDB 
 Каннский кинофестиваль 1977 года

Каннский кинофестиваль
Май 1977 года
1977 год во Франции
Кинофестивали 1977 года